Comitatul Schuyler (conform originalului, Schuyler County) este numele a trei comitate din Statele Unite ale Americii.

Comitate din Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Schuyler, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Schuyler, statul  -- (Categorie și format);
 Comitatul Schuyler, statul  -- (Categorie și format);

Vezi și 

 Districtul Schuyler (dezambiguizare)
 Schuyler (dezambiguizare)
 Schuyler (nume)
 Schuyler (nume de familie)
 Schuyler (prenume)

Dezambiguizare
Nume proprii